Эдуардо Фабини () (,  — , ) — уругвайский композитор, скрипач и педагог. Один из основоположников национальной композиторской школы Уругвая.

Биография 
Родился 18 мая 1882 года в деревне Солис-де-Матаохо департамента Лавальеха в музыкальной семье выходцев из Италии Хуана Фабини и Антонии Бьянки.

Музыкальные способности Фабини проявились были очень рано. В четыре года его любимой игрушкой был аккордеон. В шесть лет все восхищались его игрой на фисгармонии. В это время он начал учиться игре на скрипке. Своё музыкальное образование он продолжил в консерватории «Ла Лира» в Монтевидео.

В 1899 году Эдуардо Фабини получил грант на обучение в Европе, который позволил ему поступить в консерваторию в Брюсселе, где он учился по классу скрипки у С.Томсона. Закончил консерваторию с отличием и получил первую премию как исполнитель по классу скрипки.

В 1903 году вернулся в Уругвай, выступал как солист в театре Солис в Монтевидео. Получил всеобщее признание как скрипач.

В 1905—1907 годах жил и работал в Испании. Вернувшись в Монтевидео в 1907 году, принял участие в создании Национальной консерватории Уругвая. В 1913 году он также стал соучредителем Ассоциации камерной музыки Уругвая.

Как скрипач много раз гастролировал по странам Латинской Америки и США. С 1923 года — профессор Национальной консерватории Уругвая по классу скрипки.

Умер в 1950 году от сердечного приступа.

Произведения

Балеты 
 «Мбурукуя» (1933)
 «Утро волхвов» (1937)

Симфонические поэмы для оркестра 
 «В полях» (1911)
 «Остров Сейбос» (1926)
 «Ручей»
 «Полевые цветы»
 «Ранчо»
 «Старая родина»
 «Мельга» (1930)

Литература 
 «Латинская Америка», том 2, изд. «Советская энциклопедия», Москва, 1982, стр.520

Ссылки 
 [www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&000/Src/0001/dfb9a8b3 Люди и книги — Фабини Эдуардо (18.05.1883-17.05.1950)]
 Личности — ФАБИНИ Эдуардо

Академические музыканты Уругвая